Morente ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Morente Cotelo (1942–2010), spanischer Flamencosänger und Komponist
 Estrella Morente (Estrella de la Aurora Morente Carbonell; * 1980), Flamenco-Sängerin
 Fulgencio Morente Gómez, deutsch-spanischer Schauspieler, Synchronsprecher, DJ, Übersetzer und Sänger